Dům U Koníčka může být:
Dům U Koníčka (Malá Strana) – dům na Malé Straně v Praze
Dům U Koníčka (Třeboň) – palác v Třeboni

Jako dům U Koníčka se mohou také nazývat dva sousedící domy na Malém náměstí v Praze na Starém Městě:

Dům U Zlaté dvojky, čp. 5
Dům U Tří mečů, čp. 6